Тигро́вое — название населённых пунктов:

Россия 
 Тигровое — село Тигровой в Партизанском городском округе Приморского края с 2002 по 2011 год.
 Тигровое — посёлок в Вяземском районе Хабаровского края.

См. также 
 Тигровый

Примечания